Zenon Nowak (ur. 27 stycznia 1905 w Pabianicach, zm. 21 sierpnia 1980 w Warszawie) – polski polityk komunistyczny, poseł na Sejm PRL I, III, IV i V kadencji, członek Biura Politycznego KC PZPR (1954–1956), wiceprezes Rady Ministrów (1952–1968, od 1954 do 1956 jako I zastępca Prezesa Rady Ministrów), w latach 1969–1971 prezes Najwyższej Izby Kontroli. Budowniczy Polski Ludowej.

Życiorys 
Urodził się w rodzinie robotniczej. W latach 1917–1920 był górnikiem w kopalni w Westfalii, po powrocie do kraju pracował jako robotnik rolny, tkacz w Pabianicach i górnik na Śląsku. Uzyskał wykształcenie wyższe w Międzynarodowej Szkole Leninowskiej w Moskwie. Podczas okupacji sowieckiej komendant oddziału Gwardii Robotniczej w Brześciu w okresie 1939–1940. W latach 1942–1945 pracował w niemieckim obozie pracy w Sudetach, następnie do 1947 służył w Armii Radzieckiej i powrócił do kraju.

W 1924 wstąpił do Komunistycznej Partii Polski, od 1932 do 1938 członek jej Komitetu Centralnego, od 1925 w Komunistycznym Związku Młodzieży Polski. W 1947 został członkiem Polskiej Partii Robotniczej, a w 1948 przystąpił z nią do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1948 II sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PPR w Poznaniu i I sekretarz KW w Katowicach oraz kierownik wydziału personalnego i członek biura organizacyjnego Komitetu Centralnego PPR. W Komitecie Centralnym PZPR kierownik wydziału kadr (1948–1950), członek (1948–1954) biura organizacyjnego i członek jego sekretariatu (od 1950 do 1954). W latach 1948–1980 członek KC PZPR, w okresie 1950–1954 jego sekretarz i zastępca członka Biura Politycznego KC. Członek BP KC PZPR od 1954 do 1956, w latach 1968–1971 przewodniczący Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej.

Od 1952 do 1968 wiceprezes Rady Ministrów (od 1952 do 1954 jako I zastępca Prezesa Rady Ministrów). W latach 1969–1971 prezes Najwyższej Izby Kontroli. Od 1971 do 1978 ambasador PRL w ZSRR. Pełnił mandat poselski na Sejm PRL I, III, IV i V kadencji, w latach 1978–1980 członek prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu. Zenon Nowak na VII Plenum KC PZPR w 1956 wystąpił z zarzutem, że we władzach krajowych za dużo jest osób pochodzenia żydowskiego. Uważany za wpływową postać wśród „natolińczyków”.

Od jego nazwiska wzięło się popularne powiedzenie: „Tak czy owak – Zenon Nowak”, nawiązujące do wyjątkowo skutecznego opierania się roszadom personalnym w kierownictwie partii i państwa. Kiedy na VIII Plenum w październiku 1956 frakcja „puławian” rozprawiała się z „natolińczykami”, Nowak został wprawdzie usunięty z Biura Politycznego i utracił stanowisko I wicepremiera, ale rangę wicepremiera zachował.

Został pochowany 27 sierpnia 1980 na Cmentarzu Wojskowym na Warszawskich Powązkach (kwatera A30-półkole-4). W pogrzebie uczestniczyli m.in. członkowie władz PZPR: Władysław Kruczek, Emil Wojtaszek, Henryk Kisiel i Jerzy Muszyński. W imieniu Komitetu Centralnego PZPR Zenona Nowaka pożegnał członek Biura Politycznego KC PZPR, przewodniczący Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej Władysław Kruczek.

Życie prywatne 
Mieszkał w Warszawie. Żonaty z Ireną z domu Kornijenko (1924–2011).

Najwyższe odznaczenia 
 Order Budowniczych Polski Ludowej (1964)
 Order Sztandaru Pracy I klasy
 Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (1975)
 Odznaka 1000-lecia Państwa Polskiego (1966)
 Order Rewolucji Październikowej (ZSRR, 1975)
 Order Przyjaźni Narodów (ZSRR)

Przypisy

Bibliografia 
 Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy 1944–1991, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1991
 Leksykon Historii Polski, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1995
 „Trybuna Ludu”, 28 sierpnia 1980
 Profil na stronie Biblioteki Sejmowej
 Informacje w BIP IPN

Absolwenci uczelni moskiewskich
Ambasadorowie Polski Ludowej w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich
Ambasadorowie PRL
Członkowie Biura Politycznego KC PZPR
Członkowie KC KPP
Członkowie Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu
Deportowani na roboty przymusowe przez nazistowskie Niemcy w Polsce 1939–1945
Działacze Komunistycznego Związku Młodzieży Polski
Kierownicy wydziałów Komitetu Centralnego PZPR
Ludzie urodzeni w Pabianicach
Politycy PPR
Posłowie z okręgu Pabianice (PRL)
Posłowie z okręgu Gliwice (PRL)
Posłowie z okręgu Białystok (PRL)
Odznaczeni Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (Polska Ludowa)
Odznaczeni Orderem Budowniczych Polski Ludowej
Odznaczeni Orderem Sztandaru Pracy I klasy
Pochowani na Powązkach-Cmentarzu Wojskowym w Warszawie
Polacy odznaczeni Orderem Przyjaźni Narodów
Polacy odznaczeni Orderem Rewolucji Październikowej
Polscy górnicy
Prezesi Najwyższej Izby Kontroli
Przewodniczący Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej PZPR
Sekretarze Komitetu Centralnego PZPR
Urodzeni w 1905
Wicepremierzy PRL
Zastępcy członków Biura Politycznego KC PZPR
Zmarli w 1980